Windkompensation ist ein Begriff, der in verschiedenen Zusammenhängen auftritt:
 In der Radartechnik ist die Windkompensation (MTI) eine Unterbaugruppe des Störschutzsystems (MTI-Systems)
 Bei Bienen bezeichnet er die Fähigkeit, auch bei Seitenwind die Flugrichtung beizubehalten
 In der Flugzeugtechnik bezeichnet er die Fähigkeit von Fluginstrumenten, automatisch Einflüsse des Windes zu korrigieren